«Звёздные во́йны: Брако́ванная па́ртия» () — американский мультипликационный сериал по вселенной Звёздных войн. Премьера первого сезона состоялась 4 мая 2021 года, премьера второго — 4 янвaря 2023 года. Третий сезон зaплaнировaн нa весну 2024 годa.

Сюжет 

События сериала начинаются параллельно третьему эпизоду саги и продолжаются в первые месяцы после него.

Главные герои — Охотник, Эхо, Тех, Крушила и Прицельщик — клоны из экспериментальной партии, которые в силу определённых генетических особенностей обладают уникальными способностями. Из-за этого они не попали под действие чипов во время Приказа 66, вследствие чего оказываются опасными для нового имперского порядка.

Производство 
Disney+ заказал «Бракованную партию» у кинокомпании Lucasfilm в июле 2020 года. Исполнительным продюсером стал Дейв Филони, сценаристом стала Дженнифер Корбетт. Старший вице-президент по контенту Disney+ Агнес Чу в связи с этим заявила: «Мы очень рады воплотить видение Дэйва Филони в жизнь в последующих приключениях бракованной партии». Премьера сериала состоялась 4 мая 2021 года. В августе стало известно, что шоу продлено на второй сезон, премьерный показ которого состоялся 4 янвaря 2023 года.

В ролях

Главные роли 
 Ди Брэдли Бейкер — Бракованная партия: Отряд элитных солдат-клонов, также известных как Отряд клонов 99, состоящий из Хантера, Врекера, Теха, Кроссхейра и Эхо. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас хотел, чтобы «Бракованная партия» была более уникальной, чем другие клоны, каждый из членов которой обладал особыми навыками, но он не хотел, чтобы они были похожи на супергероев. Бейкер также озвучивает других клонов в сериале, в том числе Ката Локуэйна и капитана Рекса.
 Мишель Энг — Омега, девочка-клон, работающая фельдшером на Камино. Она так же, как и Отряд 99, генетически отклоняется от стандартных шаблонов клонов и поэтому чувствует своего рода родство с ними.

Второстепенные роли 
 Арчи Панджаби — Депа Биллаба, мастер-джедай, учитель Калеба Дьюма.
 Фредди Принц (младший) — Калеб Дьюм, падаван Депы Биллабы, который избегает Приказ 66 .
 Иан Макдермид — Император Палпатин.
 Стефан Стэнтон — Адмирал Уилхафф Таркин, высокопоставленный имперский офицер.
 Боб Берген — Лама Су, премьер-министр Камино.
 Гвендолин Йео — Нала Се, каминоанский ученый, отвечающий за процесс клонирования.
 Бен Дискин — АЗИ-3, медицинский дроид на Камино.
 Мэттью Вуд — Боевые дроиды
 Эндрю Кисино — Со Геррера, борец за свободу, связанный с Альянсом повстанцев.
 Ношир Далаль — Вице-адмирал Рампарт, имперский офицер, ответственный за новую систему регистрации цепных кодов и набор в Имперскую армию.
 Минг-На Вен — Феннек Шанд, элитный наемник и снайпер, нанятый каминоанцами для возвращения Омеги.
 Реа Перлман — Сид, трандошанка и бывший информатор джедаев, которая обеспечивает наемной работой Бракованную партию.
 Бриджит Кали — Трейс Мартез, бывшая контрабандистка ставшая борцом за свободу, знакомая Асоки и сестра Рафы.
 Элизабет Родригес — Рафа Мартез, бывшая контрабандистка ставшая борцом за свободу, знакомая Асоки и сестра Трейс.
 Кори Бёртон — Кэд Бейн, известный охотник за головами нанятый каминоанцами для возвращения Омеги.

Восприятие 
Рецензенты констатируют, что у «Бракованной партии» слишком предсказуемый сюжет. Одно из достоинств сериала — хорошо проработанные характеры главных героев (особенно Омеги).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бракованная партия
Оригинальные программы Disney+
Телесериалы США, запущенные в 2021 году